Carmen kan henvise til flere artikler:
Carmen (pigenavn) – et spansk pigenavn
Carmen (roman) - en roman af Prosper Mérimée
Carmen (opera) – en opera af Georges Bizet
Carmen (kommune) – en kommune i Mexico
Carmen Curlers – En moderne erstatning for papillotter
 Carmen Curlers (tv-serie) - dansk tv-serie

 film
 Carmen (film fra 1913) – amerikansk stumfilm fra 1913 af Stanner E. V. Taylor
 Carmen (film fra 1915) – amerikansk stumfilm fra 1915 af Raoul Walsh
 Carmen (film fra 1915 af Cecil B. DeMille) – amerikansk stumfilm fra 1915 af Cecil B. DeMille
 Carmen (film fra 1918) – tysk stumfilm fra 1918 af Ernst Lubitsch